Pilcomayo se može odnositi na:
 Pilcomayo rijeku u Južnoj Americi
 Pilcomayo, departman u Argentini, u pokrajini Formosa
 Pilcomayo, okrug u Peruu, u pokrajini Huancayo, regija Junín